Karen Ziemba – ballerina, cantante e attrice statunitense
 Lee Ziemba – giocatore di football americano statunitense
 Menachem Ziemba – rabbino e religioso polacco